Piet Kooiman (huisarts) en verzetsstrijder
 Piet Kooiman (voetballer)